Большой Камышлак — река в России, протекает по Саратовской области.

География и гидрология 
Большой Камышлак левобережный приток реки Камелик, её устье находится в 130 километрах от устья Камелика. Длина реки — 60 километров. Площадь водосборного бассейна — 1150 км².

Имеет правый приток — река Солянка.

На реке расположены села Балаши, Камышлак, Новочерниговка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Иргиз от истока до Сулакского гидроузла. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010001612112100009926.

Примечания 

Притоки Камелика
Реки Озинского района